Рамшир:

 Рамшир — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан.
 Рамшир — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.